Горлей — українське прізвище. Відомі носії:
 Горлей Володимир Савович — український письменник
 Горлей Петро Миколайович — український теплоенергетик

Українські прізвища